ABL puede hacer referencia a:

American Basketball League (1925–1955)
American Basketball League (años 1960)
Boeing YAL-1, Airbone Laser, sistema de armas láser.
Tasa ABL. En Argentina, tasa a abonar por Alumbrado, Barrido y Limpieza
ABL (programa de televisión), programa de Canal 7 emitido en el 2000.
ABL1 o c-Abl, una proteína y el gen que la codifica.

Siglas